Амундсен — Скотт:

 Амундсен-Скотт — антарктическая станция
 Амундсен-Скотт — аэропорт антарктической станции Амундсен-Скотт